El Torneig d'Istanbul 2010, oficialment conegut com a İstanbul Cup 2010, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La 6a edició del torneig es va celebrar entre el 26 de juliol i l'1 d'agost de 2010 a l'Enka Arena d'Istanbul, Turquia.

Quadre individual femení

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual femení 
 Quadre doble femení 

2010
WTA Tour 2010